El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1980 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Se amplió hasta 48 equipos la fase final, disputándose la Final Four en el Market Square Arena de Indianápolis, Indiana.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Louisville, que conseguía su primer título, derrotando en la final a la Universidad de California, Los Angeles, que regresaba a una final tras su brillante década al frente del baloncesto universitario.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Midwest region

Mideast region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1980
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA